Дми́трий Щегло́в:
 Щеглов, Дмитрий Алексеевич (1898—1963) — советский драматург.
 Щеглов, Дмитрий Алексеевич (1964—2004) — советский и российский актёр, писатель.
 Щеглов, Дмитрий Фёдорович (?—1902) — российский педагог и писатель.